Лосиное — название населённых пунктов в России:
 Лосиное — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Лосиное — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Лосиное — деревня в Ельнинском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.